La Scheulte bezeichnet:

den französischen Namen der Gemeinde Schelten im Kanton Bern.
den französischen Namen des Scheltenbaches.
den französischen Namen des Gebirgszuges Schelten